Фишеринг () — многозначный немецкий термин:

Топонимы 
 Фишеринг — старинный замок в Северном Рейне-Вестфалии.
  — деревня в Австрии.

Персоналии 
 Дросте цу Фишеринг, Клеменс Август (1778—1845) — кёльнский архиепископ.

Разное 
  — дворянский род.